To Be Continued, eller på dansk "Fortsættes", er et spændingsskabende virkemiddel i fiktion, også kaldet en "Cliffhanger".

To Be Continued kan også har andre betydninger:
 …To Be Continued (Isaac Hayes-album), 1970
 To Be Continued (Terje Rypdal-album), 1981
 To Be Continued… (Temptations-album), 1986
 To Be Continued… (Stefanie Sun-album), 2003
 To Be Continued… (bokssæt), et albumbokssæt fra 1990 af Elton John
 To Be Continued (tv-serie), en sydkoreansk tv-serie fra 2015
 [[To Be Continued (film)]], en lettisk film fra 2018

 Se også 
 …Continued'', album fra 1969 af Tony Joe White